Hallituskatu est un nom de rue répandu dans les villes finlandaises. Cela peut signifier au moins les rues suivantes :

 Hallituskatu, Helsinki
 Hallituskatu, Hämeenlinna
 Hallituskatu, Kouvola
 Hallituskatu, Oulu 
 Hallituskatu, Pori
 Hallituskatu, Rovaniemi
 Hallituskatu, Tampere
 Hallituskatu, Tornio